Халипы — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Халипы — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Халипы — деревня в Дрибинском районе Могилёвской области.